Манос:

Фамилия 
 Манос, Аспасия (1896—1972) — гречанка, ставшая женой Александра I, короля Греции.
Манос, Джеймс (младший) — американский сценарист и продюсер кино и телевидения.
 Манос, Джон (1922—2006) — американский юрист, федеральный судья США.
 Манос, Джордж (1928—2013) — американский пианист и дирижёр.
 Манос, Иван Яковлевич (1870—1949) — российский и советский инженер путей сообщения, генерал-директор пути III степени, доктор технических наук, профессор.
 Манос, Константинос (1869—1913) — греческий поэт, революционер и политик.
 Манос, Петрос (1871—1918) — греческий кавалерийский офицер.
 Манос, Трасивулос (1835—1922) — греческий офицер.
 Манос Захариас (род. 1922) — греческий и советский режиссёр, актёр и сценарист.

Прочее 
 Манос: Руки судьбы — американский фильм ужасов 1966 года.